Dieu ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Dieu-le-Veut (1661–1710), französische Piratin
 Romane Dieu (* 2000), französische Skispringerin

Dieu ist der Name folgender französischer Gemeinden:

 La Bénisson-Dieu
 Lagrâce-Dieu
 Monestier-Port-Dieu